Impavido – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Impavido – torpediniera di scorta della Regia Marina